Кильский университет имени Кристиана Альбрехта — ведущий классический университет (и научный центр), один из крупнейших в Германии, где представлены почти все научные направления, но ведущими являются прикладные науки о жизни, геология и океанография. Расположен в городе Киле, благоприятно расположенном в заливе Балтийского моря. Имеет большое международное значение. Поддерживает партнёрские отношения со многими университетами стран Европейского союза, США, Китая и бывшего СССР. Единственный университет широкого профиля в Шлезвиг-Гольштейне.

Здесь работает приблизительно 450 профессоров и других вузовских преподавателей, более чем 1700 других учёных и врачей и почти 6000 сотрудников. Только в клиниках университета работает более 5000 человек. Из около 23 000 студентов, около 1 300 иностранцев, представляющих 85 наций всего мира, обучаются на теологическом, юридическом, социально-экономическом, медицинском, философском, математическом, природоведческом и других факультетах. В состав университета входят 165 научно-исследовательских институтов, семинаров, клиник и других учреждений, которые располагаются в 250 зданиях. 3 опытные станции университета занимают свыше 500 гектаров полезной сельскохозяйственной площади, функционирует 66 специализированных курсов — от археологических до зубоврачебных. Ежегодно 2000 выпускников-специалистов, более 300 кандидатов и докторов наук. Всему миру известны медицинский факультет университета, Институт океанографии, , Институт восточноевропейского права.

История 
В 1665 году его основал герцог Шлезвиг-гольштейнский Кристиан Альбрехт Гольштейн-Готторпский (Готторфский). Поначалу университет располагался в здании старого францисканского монастыря. 16 профессоров обучало всего 140 студентов.

В 1768 году архитектор Эрнст Георг Зоннин, построивший церковь Святого Михаила в Гамбурге, возвёл новое университетское здание вблизи Кильского замка.

Управление 
Университет является корпорацией общественного права. Им руководит ректорат, в который входят: ректор, 2 проректора и университетский канцлер. Важнейшими органами самоуправления являются сенат, консистория и факультетские конвенты.

Факультеты 
 Факультет теологии
 Факультет права
 Факультет бизнеса, экономики и социальных наук
 Факультет медицины
 Факультет искусства и гуманитарных наук
 Факультет математики и естественных наук
 Факультет агрокультуры и диетологии
 Инженерный

Известные преподаватели 

 Адлер, Георг
 Бласс, Фридрих Вильгельм
 Вахсмут, Вильгельм
 Людвиг Клайзен
 Крейцфельдт, Ганс-Герхард
 Лилиенкрон, Рохус фон
 Похгаммер, Лео Август
 Рот, Пауль Рудольф фон
 Унзольд, Альбрехт Отто Иоганнес
 Фок, Отто
 Штайниц, Эрнст

Исследования 
Райнер Хорн из Кильского университета в 2002 году заметил, что захороненные на кладбище тела стали разлагаться в полтора-два раза медленнее. Он предполагает, что причина в омолаживающих кремах и консервантах, которые потребляют люди вместе с пищей при жизни.

См. также 
 Зоологический музей (Киль)

Примечания

Ссылки 

Университеты Германии